Burundi este divizată în 17 provincii fiecare numită după capitala provinciei.

Legături externe 
  Burundi - diviziuni administrative 
  Provinciile statului Burundi